Better – traccia dell'album Meantime degli Helmet del 1992
 Better – traccia dell'album Hoobastank degli Hoobastank del 2001
 Better – singolo di Regina Spektor del 2007
 Better – singolo di Tom Baxter del 2008; una cover è stata realizzata dai Boyzone in Back Again...No Matter What
 Better – singolo dei Guns N' Roses del 2008
 Better – album di Chrisette Michele del 2013
 Better – singolo di Meghan Trainor del 2016
 Better – singolo di Khalid del 2018
 Better – singolo di Lena e Nico Santos del 2019
 Better – singolo di Zayn del 2020